Der MercedesCup 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. Juli 2012 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open, in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships sowie in Umag die ATP Vegeta Croatia Open gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel, Juan Carlos Ferrero, trat in diesem Jahr beim Parallelturnier in Umag an. Im Finale standen sich die beiden topgesetzten Janko Tipsarević und Juan Mónaco gegenüber. In seinem ersten Sandplatzfinale konnte sich Tipsarević gegen Mónaco in drei Sätzen mit 6:4, 5:7, 6:3 durchsetzen und feierte damit den dritten Titelgewinn in seiner Karriere. Mónaco verpasste dagegen seinen dritten Turniersieg in der laufenden Saison. Im Doppel gewannen im Vorjahr Jürgen Melzer und Philipp Petzschner den Titel, Petzschner spielte jedoch diesmal mit einem neuen Partner. Nachdem er sich verletzungsbedingt aus der Einzelkonkurrenz zurückgezogen hatte, trat er gehandicapt zu seiner Auftaktbegegnung an und verlor diese an der Seite von Christopher Kas deutlich. Das Turnier gewannen die ungesetzten Jérémy Chardy und Łukasz Kubot gegen die an Position vier gesetzten Michal Mertiňák und André Sá. Für Chardy und Kubot war es der erste gemeinsame Titel. Mertiňák und Sá, die seit Beginn 2012 gemeinsam spielen, mussten damit auch in ihrem vierten Finale in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 27 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Stuttgart